Szabó Ádám (1972) Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész
 Szabó Ádám (1986) labdarúgó, kapus (ZTE)
 Szabó Ádám (1988) labdarúgó (MTK, Mezőkövesd)
 Szabó Ádám (1992) tangóharmonikás

Hasonló nevek
Szabó T. Ádám (1946–1995) nyelvész